HMS „Resolution” – nazwa noszona przez jedenaście okrętów brytyjskiej Royal Navy.
 Pierwszy "Resolution" był 50-działową fregatą zwodowaną w 1654 pod nazwą "Tregadh", przemianowaną w 1660 na "Resolution" i zniszczoną w 1666.
 Drugi "Resolution" był 70-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third rate) zwodowanym w 1667, przebudowanym w 1698 i zatopionym w 1703.
 Trzeci "Resolution" był 70-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third rate) zwodowanym w 1705 i zniszczonym w 1707.
 Czwarty "Resolution" był 70-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third rate) zwodowanym w 1708 i zatopionym w 1711.
 Piąty "Resolution" był 74-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third rate) zwodowanym w 1758 i zniszczonym w 1759.
 Szósty "Resolution" był 74-działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third rate) zwodowanym w 1770 i zniszczonym w 1813.
 Siódmy "Resolution" był slupem wojennym zwodowanym w 1771 jako "Marquis of Granby", dwukrotnie przemianowanym w 1771 na "Drake" i "Resolution" i zdobytym przez Francuzów w 1782. Na okręcie pływał James Cook.
 Ósmy "Resolution" był kutrem zakupionym w 1779 i zatopionym w 1797.
 Dziewiąty "Resolution" był pancernikiem typu Royal Sovereign zbudowanym w 1893 i zezłomowanym w 1914.
 Dziesiąty "Resolution" był pancernikiem typu Revenge zbudowanym w 1916 i zezłomowanym w 1948.
 Jedenasty "Resolution" był okrętem podwodnym typu Resolution zbudowanym w 1966 i wycofanym ze służby w 1994.

Nazwę "Resolution", bez przedrostka HMS nosił również w latach 1650-1660 okręt HMS "Prince Royal".

Resolution